Первомайский сельский округ

Российская Федерация

Брянская область 

 Первомайский сельский административный округ Клинцовского района
 Первомайский сельский административный округ Почепского района

Владимирская область 

 Первомайский сельский округ Селивановского района (упразднён)

Кировская область 

 Первомайский сельский округ Яранского района (упразднён)

Краснодарский край 

 Первомайский сельский округ Анапского района
 Первомайский сельский округ Белореченского района
 Первомайский сельский округ Кущёвского района
 Первомайский сельский округ Ленинградского района

Московская область 

 Первомайский сельский округ Наро-Фоминского района (1994—2006)

Смоленская область 

 Первомайский сельский округ Кардымовского района (упразднён)
 Первомайский сельский округ Руднянского района (упразднён)
 Первомайский сельский округ Шумячского района (упразднён)

Тверская область 

 Первомайский сельский округ Западнодвинского района (до 2005 года)
 Первомайский сельский округ Конаковского района (до 2005 года)
 Первомайский сельский округ Оленинского района (до 2005 года)

Томская область 

 Первомайский сельский округ Первомайского района (упразднён)

Тульская область 

 Первомайский сельский округ Новомосковского района

Тюменская область 

 Первомайский сельский округ Вагайского района

Казахстан

Акмолинская область 

 Первомайский сельский округ Астраханского района

См. также 
 Первомайский округ
 Первомайский сельсовет